Абовя́н () — армянская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Абовян, Барсег (1880—1959) — армянский актёр.
 Абовян, Геворг (1837—1866?) — армянский учитель и общественный деятель.
 Абовян, Мартун Ашотович (род. 1994) — российский футболист, полузащитник.
 Абовян, Овик Арамаисович (род. 1964) — депутат армянского парламента.
 Абовян, Саркис (1869—1942) — армянский агроном, основатель производства сыров европейских сортов в Закавказье.
 Абовян, Степанос — советский геолог.
 Абовян, Хачатур Аветикович (1809—1848?) — армянский писатель.

Топоним 
 Абовян — город в Армении, Котайкская область.
 Абовян — село в Армении, Араратская область.

См. также 
 Абоян
 Абьян